Заринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Заринское сельское поселение — входит в Опаринский район, Кировская область
 Заринское сельское поселение — входит в Марьяновский район, Омская область